Colognole steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Collesalvetti, Provinz Livorno, Italien
 einen Ortsteil der Stadt Pontassieve, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde San Giuliano Terme, Provinz Pisa, Italien